Service & Co. A/S uddanner rejseledere til en bred vifte af skandinaviske rejsebureauer via sin egen guideskole i Spanien.

Firmaet startede i 1999 i Tjæreborg, men har siden flyttet lokaler til Aarhus. I 2003 og 2004 blev Service & Co. kåret som Gazelle-virksomhed. Service & Co. har indtil 2008 uddannet over 4.000 rejseledere.

Eksterne henvisninger 
Service & Co.

Uddannelsesinstitutioner
Rejser
Uddannelsesvirksomheder i Danmark
Danske virksomheder etableret i 1999